Finansministeriet är det inhemska namnet på:

 Finansministeriet (Danmark) – en del av regeringen i Danmark
 Finansministeriet (Finland) – en del av statsrådet i Finland

Se även
 Finansministerium –  ett ministerium (regeringsdepartement) som vanligtvis ansvarar för finanspolitiken och den nationella budgeten